Canada
 Fogo Island (eiland), eiland in Canada
 Fogo (Canada), plaats op dat eiland
 Fogo Island (gemeente), gemeente op dat eiland

Kaapverdië
 Fogo (Kaapverdië), eiland in Kaapverdië
 Pico do Fogo, vulkaan op dat eiland

Overige
 Fogo (Schotland), plaats in Schotland
 Fogo (film), film uit 2012